Канак может означать:

   — река в Турции.
 Канаки — представители канакской народности, проживающих в Новой Каледонии.
 Канак, Аделин (род. 1990) — французская фигуристка, выступавшая в парном катании.
 Канак, Каан (род. 1990) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника.

См. также 
 Канака
 Канаки (значения)